John Douglas, né le  à Sandiway et mort le  à Chester, est un architecte anglais qui a conçu près de 500 bâtiments, notamment dans le comté du Cheshire en Angleterre, dont Eaton Hall.

Liens externes 
 

Naissance en avril 1830
Décès en mai 1911
Architecte anglais
Architecte néo-gothique
Décès à 81 ans